Federal Hill Historic District – distretto storico di Bristol, nel Connecticut
 Federal Hill Historic District – quartiere di Baltimora, nel Maryland
 Federal Hill Historic District – distretto storico di Bristol, nella Virginia

Pagine correlate 
Federal Hill